Název Brumovice má více obcí:
 Brumovice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Brumovice (okres Opava) – obec v okrese Opava

Externí odkazy